Balla ist der Familienname folgender Personen:

 Bálint Balla (1928–2018), ungarisch-deutscher Soziologe
 Emil Balla (1885–1956), deutscher lutherischer Theologe
 Erich Balla (1885–1943), deutscher Offizier
 Francisc Balla (* 1932), rumänischer Ringer
 Gábor Balla (* 1941), ungarischer Sportschütze
 Giacomo Balla (1871–1958), italienischer Maler des Futurismus
 Helene Sansoni-Balla (1892–1982), deutsche Malerin
 Jean-Marie Benoît Balla (1959–2017), kamerunischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Bafia
 József Balla (1955–2003), ungarischer Ringer
 Kurt Balla (1923–1995), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Mario Balla (1903–1964), italienischer Wasserballspieler
 Musaeb Abdulrahman Balla (* 1989), katarischer Mittelstreckenläufer sudanesischer Herkunft
 Thomas Balla (* 1936), US-amerikanischer Fechter
 Vladimír Balla (* 1967), slowakischer Schriftsteller
 Yassin Ben Balla (* 1996), französischer Fußballspieler 
 Zsolt Balla (* 1979), Rabbiner

Balla bezeichnet:

 Balla (Irland), Ort in Irland
 Balla (Insel), Insel der malaiischen Batu-Inseln
 Balla (Makedonien), antike Stadt in Makedonien
 Balla (Musiker), Alter Ego des portugiesischen Musikers Armando Teixeira (* 1968)

Siehe auch:

 Bala
 Ballah